Люр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Люр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Люр, або сайда срібляста (Pollachius pollachius) — риба родини тріскових (Gadidae).